Дэ́вид Ко́ул () — несколько людей:

  (1962—1995) — американский ди-джей, сочинитель песен и продюсер звукозаписи.
  (род. 1958) — юрист, учёный, писатель, профессор Школы права университета Джорджтаун, директор АСЗГС.
  (1902—1978) — юрист, госслужащий, арбитр, директор .

См. также